Östra Skäret kan syfta på följande platser:

Åland 

 Östra skäret (Brändö, Åland),  (6 ha)
 Östra skäret (vid Väderskär, Vårdö, Åland),  (11 ha)
 Östra skäret (vid Simskäla, Vårdö, Åland),  (2 km²)
 Östra skäret (vid Harskär, Vårdö, Åland),  (9 ha)

Se även
Österskär (olika betydelser)
Österskäret
Västra skäret